Ruta 36 o Carretera 36 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 36, en la Provincia de Córdoba.
 Ruta Provincial 36, en la Provincia de Buenos Aires.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 36.
 Ruta Estatal de California 36.
 Ruta 36 en Illinois.
 Carretera de Nebraska 36.

Ruta 036